Normandía o Normandia puede referirse a:
Región de Normandía es la región administrativa y política de Francia.
Normandía, una región histórica del norte de Francia.
Alta Normandía, una antigua región de Francia desde 1956 hasta 2015.
Baja Normandía, una antigua región de Francia desde 1956 hasta 2015.
Ducado de Normandía, una antigua entidad independiente entre 911 e 1204.
Batalla de Normandía, una operación militar efectuada por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
Normandia, un municipio brasileño del estado de Roraima.
Normandía en un barrio de Bogotá, Colombia.
Normandía, una estación de autobús de Bogotá, Colombia.
''Normandia, un género monotípico de plantas con flores perteneciente a la familia de las rubiáceas.